Kooralak bezeichnet:
 Kooralak (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kooralak (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland